Židovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Židovice (okres Jičín)
 Židovice (okres Litoměřice)